ABHD16B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 469 амінокислот, а молекулярна маса — 52 555.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Гідролази